Doniphan (Nebraska)
Doniphan (Missouri)
Condado de Doniphan

Desambiguações de topônimos